

Geologia 
Valli – formazioni del paesaggio terrestre

Persone 
Aldo Maria Valli (1958) – giornalista e scrittore italiano
Alida Valli (Alida Maria von Altenburger, 1921-2006) – attrice italiana
Amelia Valli (1906-1993) – musicista, insegnante e politica italiana
Armando Valli (1951) – politico italiano
Arturo Valli – doppiatore italiano
Bernardo Valli (1930) – giornalista e scrittore italiano
Carlo Valli (1943) – attore, doppiatore e dialoghista italiano
Celso Valli (1950) – compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore italiano
Cleto Valli – sacerdote italiano
Éric Valli (1952) – fotografo e regista francese
Eusebio Valli (1755-1816) – medico e fisico italiano
Frankie Valli (1934) – cantante statunitense
Giannetto Valli (1869-1927) – politico italiano 1869–1927
Giannino Valli (1902-1995) – giocatore e allenatore di pallacanestro italiano
Giorgio Valli (1962) – allenatore di pallacanestro italiano
Giulio Valli (1875-1948) – ammiraglio italiano
Luigi Valli (1878-1931) – critico letterario e docente universitario italiano.
Mario Valli (...-...) – militare italiano
Marco Valli (1985) – politico italiano
Matteo Valli (1986) – calciatore sammarinese
Romolo Valli (1925-1980) – attore teatrale e cinematografico italiano
Ruggero Valli (1998) – doppiatore italiano
Valentino Valli (1929-2022) – calciatore italiano
Valli Valli (1882-1927) – attrice teatrale e cinematografica inglese
Vera Valli (1926-2003) – cantante italiana
Viola Valli (1972) – nuotatrice italiana
Virginia Valli (1896-1968) – attrice statunitense

Altro
Le Valli – frazione di Castelleone
Valli – frazione di Chioggia
Irene Valli – personaggio immaginario della serie Distretto di Polizia